

Biologia 
 Danae – rodzaj roślin z rodziny myszopłochowatych, powoli rosnący krzew częściowo zimotrwały, zimozielony. Tworzy zwarte kępy łukowatych, zielonych łodyg pokrytych lancetowatymi gałęziakami. Blisko spokrewniony z Ruscus aculeatus
 Danae – rodzaj chrząszczy z rodziny wygłodkowatych

Mitologia 
 Danae – w mitologii greckiej królewna z Argos, córka Akrizjosa, matka Perseusza

Sztuki plastyczne 
 Danae – obraz Gustava Klimta
 Danae – obraz Rembrandta
 Danae – obraz Tycjana
 Danae – obraz Tintoretta
 Jupiter i Danae – obraz Tiepolo

Zobacz też 

 Danaë – planetoida o numerze katalogowym 61
 Callinectes danae – gatunek skorupiaka z rodziny portunikowatych
 Chauliodus danae – gatunek ryby z rodziny wężorowatych
 Liopropoma danae – gatunek ryby z rodziny strzępielowatych
 Scinax danae – gatunek płaza z rodziny rzekotkowatych
 Sympetrum danae (szablak szkocki) – gatunek ważki z rodziny ważkowatych
 Tanysiptera danae (sterowik brązowy) – gatunek ptaka z rodziny zimorodkowatych
 Danaida – strona ujednoznaczniająca
 „Danaé” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej